Matteo Berrettini era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Denis Kudla ha sconfitto Daniel Altmaier con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Benoît Paire (secondo turno)
  Lorenzo Musetti (secondo turno)
  Arthur Rinderknech (secondo turno)
  Jan-Lennard Struff (primo turno)

  Sebastián Báez (primo turno) 
  Hugo Gaston (primo turno) 
  Emil Ruusuvuori (secondo turno) 
  David Goffin (quarti di finale)

Qualificati 

  Mitchell Krueger (primo turno)
  Gilles Simon (primo turno)
  Aleksandar Kovacevic (primo turno)

  Emilio Nava (primo turno) 
  Max Purcell (primo turno) 
  Michail Kukuškin (primo turno)

Lucky loser 

  Mats Moraing (secondo turno)

Wildcard 

  Christopher Eubanks (secondo turno)
  Brandon Nakashima (primo turno)

  Jeffrey John Wolf (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Arizona Tennis Classic 2022